Angola, dél-közép-afrikai ország
 Angola (Portugália), portugál gyarmati terület

Amerikai Egyesült Államok 
 Angola (Indiana), város Indiana államban
 Angola (Kansas), város Kansas államban
 Angola (New York), város New York államban
 Louisiana Állami Fegyház másik neve

Egyéb 
 Capoeira Angola, Capoeira irányzat
 Angola (Mormon könyv)